Światowy Turniej Kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie odbywał się w Tokio w dniach od 17 do 25 maja 2008 roku. Wzięło w nim udział 8 reprezentacji narodowych, z których awans uzyskały trzy pierwsze reprezentacja oraz najlepsza drużyna azjatycka.

System rozgrywek 
 W zawodach bierze udział 8 zespołów.
 Zespoły rozegrają mecze systemem "każdy z każdym".
 Przy ustalaniu kolejności zespołów w tabeli decydują: punkty i liczba meczów wygranych, współczynnik punktowy (iloraz punktów zdobytych do straconych), współczynnik setowy (iloraz setów zdobytych do straconych).
 Kwalifikację olimpijską otrzymają trzy najlepsze zespoły w końcowej tabeli oraz najlepsza drużyna azjatycka.

Każdy zespół mógł zgłosić 12 zawodników do Turnieju Kwalifikacyjnego. Nie ma możliwości późniejszej zmiany zgłoszonych zawodników, nawet w przypadku kontuzji któregoś z nich.

Drużyny uczestniczące 
  Dominikana
  Japonia
  Kazachstan
  Korea Południowa
  Polska
  Portoryko
  Serbia
  Tajlandia

Wyniki

1° runda

2° runda

3° runda

Klasyfikacja końcowa 

Reprezentacje Polski, Serbii, Japonii oraz Kazachstanu awansowały do turnieju finałowego w piłce siatkowej na Igrzyskach Olimpijskich 2008.

Składy drużyn 
Sekcja grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które wystąpiły podczas Światowego Turnieju Kwalifikacyjnego w dniach od 17 do 25 maja 2008 roku.

 Przynależność klubowa na koniec sezonu 2007-08.
 Zawodniczki oznaczone literą C to kapitanowie reprezentacji.
 Legenda:  Nr – numer zawodniczki  A – atakująca  L – libero  P – przyjmująca  R – rozgrywająca  Ś – środkowa

Dominikana 
Trener: Miguel Beato CruzAsystent: Wilson Sanchez Duran

Japonia 
Trener: Shoichi YanagimotoAsystent: Mamoru Bandaira

Kazachstan 
Trener: Wiktor ŻurawljewAsystent: Ilja Zinkin

Korea Południowa 
Trener: Lee Jung-chulAsystent: Shin Dong-yeoun

Polska 
Trener:  Marco BonittaAsystent:  Mauro Masacci

Portoryko 
Trener: Juan Carlos NúñezAsystent: Humberto Rodriguez

Serbia 
Trener: Zoran TerzićAsystent: Nebojša Protić

Tajlandia 
Trener:  Paolo BarberoAsystent:  Tani Akihiko

Nagrody indywidualne 
 Najlepiej punktująca:  Karina Ocasio i  Jelena Pawłowa
 Najlepiej atakujący:  Małgorzata Glinka-Mogentale
 Najlepiej blokujący:  Annerys Vargas Valdez
 Najlepiej zagrywający:  Aurea Cruz
 Najlepszy libero:  Yūko Sano
 Najlepiej rozgrywający:  Yoshie Takeshita

Zobacz też 
 Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008
 Światowy Turniej Kwalifikacyjny w piłce siatkowej mężczyzn do Igrzysk Olimpijskich 2008
 Europejski Turniej Kwalifikacyjny w piłce siatkowej kobiet do Igrzysk Olimpijskich 2008
 Europejski Turniej Kwalifikacyjny w piłce siatkowej mężczyzn do Igrzysk Olimpijskich 2008
 Puchar Świata kobiet w piłce siatkowej 2007
 Puchar Świata mężczyzn w piłce siatkowej 2007

Linki zewnętrzne 
 Światowy Turniej Kwalifikacyjny na stronie FIVB.org

2008 w piłce siatkowej
Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008